Luiz Fernando (calciatore 1971)
Luiz Fernando (calciatore 1988)
Luiz Fernando (calciatore 1995)